Дебарк — топоним:

Эфиопия 
 Дебарк — город на севере Эфиопии
 Дебарк — вореда в составе зоны Северный Гондэр, Амхара,  Эфиопия